Pasqual puede hacer referencia a:

 Gemma Pasqual i Escrivà, escritora española  en lengua catalana;
 Josep Pasqual Tirado, escritor español;
 Lluís Pasqual, director teatral español;
 Manuel Pasqual, futbolista italiano;
 San Pasqual Valley (San Diego), comunidad en el nordeste de la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos.

Véase también 
 Pascal
 Pascale
 Pascual
 Pasquale